Тама́ра Гани́ева:  Ганиева, Тамара (Тимербика) Ахметшарифовна (род. 1951) — башкирская поэтесса, переводчик и драматург. 
 Ганиева, Тамара Халимовна (Шакирова) (1955—2012) — советская и узбекская киноактриса.